Ива́н Васи́льевич Ро́гов (10 (22) августа 1899, Казань — 5 декабря 1949, Рига) — советский военный политработник, генерал-полковник береговой службы (1944).

Юность 
Из семьи кустаря. Русский. Жил в Казани, где окончил высшее начальное училище. Работал матросом на судах Волжско-Камского пароходства. В 1918 году вступил в РКП(б). В 1919 году окончил Казанскую губернскую школу общественных наук, недолго работал инструктором Волжского районного комитета РКП(б) в Казани.

Гражданская война 
С апреля 1919 года в Красной Армии. В годы гражданской войны — политрук роты и политрук батареи на Восточном фронте. С апреля 1920 года — военный комиссар санитарной части 12-й армии. С декабря 1920 года — военный комиссар санитарного поезда в Казани, 92-го и 91-го госпиталей в Казани. Был ранен.

Межвоенный период 
В 1921 году — инструктор политического управления Запасной Армии в Приволжском военном округе, затем — инструктор политического отдела дивизии. С ноября 1922 года — ответственный организатор партработы 136-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа. С июня 1923 года — военком караульной роты, с декабря 1923 — помощник начальника главного артиллерийского склада по политической части, с ноября 1924 — военком 6-го отдельного понтонного батальона, с апреля 1926 — военком 1-го железнодорожного полка Ленинградского военного округа. С ноября 1927 года — военком 6-го топографического отряда, с марта 1931 — военком 3-го геодезического отряда Московского военного округа. С марта 1933 года — командир 3-го топографического отряда Ленинградского военного округа.

С марта 1936 года — военком 2-го управления военно-топографических работ в Харьковском военном округе. С декабря 1937 года — военком 23-й стрелковой дивизии Харьковского военного округа. С апреля 1938 года — военком Генерального Штаба РККА. С сентября 1938 года — член Военного Совета Белорусского Особого военного округа. 7 октября 1938 года утверждён членом Военного совета при народном комиссаре обороны СССР.

В марте 1939 года был переведён на флот и назначен начальником Главного политического управления Рабоче-Крестьянского флота СССР — заместителем Народного комиссара Военно-Морского флота СССР, хотя ранее ни дня не служил на флоте. Вскоре ему присвоено воинское звание армейский комиссар 2-го ранга. С марта 1939 года до конца жизни — член ЦК ВКП(б). В период советско-финской войны выезжал в зону боевых действий.

Великая Отечественная война 
В этих должностях провёл всю Великую Отечественную войну. Занимался вопросами партийно-политической работы на флоте, укреплением дисциплины, политическим контролем над деятельностью командования. Неоднократно бывал в рабочих поездках на всех воюющих флотах, в том числе посещал осаждённые Одессу, Севастополь и Ленинград. Одновременно с декабря 1943 по февраль 1944 года являлся членом Военного Совета Черноморского флота.

После войны 

10 февраля 1946 года избран депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. В апреле 1946 года освобождён от занимаемых должностей во флоте и направлен в распоряжение Министра Вооружённых сил СССР. С августа 1946 года — заместитель командующего войсками Прибалтийского военного округа по политической части.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Память 
Имя И. В. Рогова носил морской тральщик (1950—1957) и большой десантный корабль Балтийского флота (1973—1995). 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, Крым) заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900, один из которых получит имя «Иван Рогов».

Воинские звания 
 Бригадный комиссар (19.04.1938);
 Дивизионный комиссар (15.09.1938);
 Корпусной комиссар (9.02.1939);
 Армейский комиссар 2-го ранга (1.05.1939);
 Генерал-лейтенант береговой службы (13.12.1942);
 Генерал-полковник береговой службы (25.09.1944).

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945)
 Четыре ордена Красного Знамени (21.04.1940, 22.01.1944, 3.11.1944, 20.06.1949)
 Орден Ушакова I степени (28.06.1945)
 Орден Нахимова I степени (5.11.1944)
 Орден Красной Звезды (1.09.1936)
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938)
 Медаль «За оборону Москвы» (1944)
 Медаль «За оборону Севастополя» (1943)
 Медаль «За оборону Кавказа» (1943)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «За победу над Японией» (1945)
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)
 Орден «Крест Грюнвальда» II степени (Польша, 21.05.1946)

Примечания

Литература 
 
  — С.306.
 Советская военная энциклопедия. М.:Военное издательство, 1976—1981. — Т.7. — С.136-137.
 Платонов А. В., Лурье В. М. Командиры советских подводных лодок 1941—1945. — Санкт-Петербург, 1999.
 Бусловский В. И. Комиссары Великой Победы. — М., 2016. — С.393—394.
 Кузнецов Н. Г. Видный политработник армии и флота (К 70-летию со дня рождения И. В. Рогова). // Военно-исторический журнал. — 1969. — № 8. — С.42-47.

Источники 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Военные моряки СССР
Военные топографы СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Политработники Великой Отечественной войны
Моряки Великой Отечественной войны
Члены Военного совета при народном комиссаре обороны СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Комиссары и члены Военного Совета Черноморского флота ВМФ СССР